A 24 102-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Heves megyében, Hatvan közigazgatási területének északi részén.

Nyomvonala 

Tulajdonképpen a 21-es főút hatvani szakaszából ágazik ki, de közvetlenül mégsem találkozik vele, mert az átkötő útágaknak saját számozásuk van. Kilométer-számozása a 21 621-es és a 21 624-es utak találkozásától kezdődik. Korábban ez persze nem így volt: a főút négysávos osztott pályás úttá lett átépítve, ezért különszintűvé alakították át a mellékút csatlakozását. Körülbelül 400 méter után keresztezi a salgótarjáni vasutat, további 1 kilométer megtétele után pedig a Zagyvát. Hatvan Nagygombos városrészében ér véget, a 2401-es útba torkollva, annak 3+400-as kilométer-szelvénye közelében. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza 1,947 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

Jegyzetek 

24102
Hatvan közlekedése